Het WTA-tennistoernooi van Estoril (officieel Estoril Open) van 2002 vond plaats van 8 tot en met 14 april 2002 in de Portugese plaats Estoril. Het was de zesde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Estoril 2002. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Ángeles Montolio uit Spanje, bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de Duitse kwalificante Anca Barna.

De als vierde geplaatste Spaanse Magüi Serna won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij Anca Barna in twee sets. Serna wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Miriam Oremans bereikte de tweede ronde. Haar langenote Seda Noorlander verloor haar openingspartij.

Er waren geen deelneemsters uit België.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Květa Hrdličková en Barbara Rittner had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Rittner speelde samen met María Vento-Kabchi – zij waren als vierde geplaatst en bereikten de finale.

Het eerste reekshoofd, Tina Križan en Katarina Srebotnik, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Jelena Bovina en Zsófia Gubacsi won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Barbara Rittner en María Vento-Kabchi in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. Russin Bovina had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Hongaarse Gubacsi geen.

Het Nederlandse team Kristie Boogert en Miriam Oremans klopte de als derde geplaatste Spaanse dames María José Martínez Sánchez en Magüi Serna, waarmee zij de tweede ronde bereikten.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Estoril 2002
Estoril